Палау може да се отнася за:

 Палау, държава в Океания.
 Палау, град и община в Италия, в провинция Сасари, на остров и автономен регион Сардиния.
 Палау, река в Индонезия.